Goetel ist der Name von:

 Ferdynand Goetel (1890–1960), polnischer Schriftsteller
 Walery Goetel (1889–1972), polnischer Geologe und Naturschützer

Sonstiges:
 Goetel-Gletscher, ein Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis